

Patronyme 

 Christopher Lovelock (1940-2008), professeur de marketing britannique
 David Lovelock (1938-), physicien théoricien et mathématicien britannique
 Jack Lovelock (1910-1949), coureur de demi-fond néo-zélandais
 James Lovelock (1919-2022), environnementaliste britannique
 Mitchell Lovelock-Fay (1992-), coureur cycliste australien
 Ray Lovelock (1950-2017), acteur italien

Fiction 
 Ray Lovelock, personnage de fiction de l'anime japonais Macross 7

Toponyme 

 Lovelock (Nevada)
 Caverne de Lovelock

Divers 
 (51663) Lovelock est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Patronyme anglais
